

Patronyme

Bill Wyman, le bassiste du groupe The Rolling Stones ; 
David Wyman, un joueur américain de football américain ;
David S. Wyman, un historien américain de la Shoah ;
Irma Wyman, une des premières ingénieures en informatique ;
Jane Wyman, actrice et réalisatrice américaine.
Jeffries Wyman, un médecin américain ;
Nicholas Wyman, un acteur américain.